Соревнования по могулу в фристайле среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 14 февраля.

Все соревнования прошли в Сайприсс Маунтейн. С 15:30 до 16:30 по местному времени (UTC-8) была проведена квалификация, и с 18:30 до 19:30 — финал.

Александр Билодо принёс Канаде первую золотую медаль как на играх в Ванкувере, так и вообще первую медаль в истории Олимпийских игр на территории Канады — ни в 1976 году на летней Олимпиаде в Монреале, ни в 1988 году на зимней Олимпиаде в Калгари хозяева Игр золотых медалей не выигрывали. Билодо опередил в финале олимпийского чемпиона 2006 года в этом виде программы австралийца Бегга-Смита на 17 сотых балла. Лучший результат в квалификации показал француз Кола, в финале он стартовал последним и показал лучшее время, как и в квалификации, однако судьи не очень высоко оценили его технику прохождения трассы и прыжки, и в итоге Кола оказался шестым.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты